Gressy kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Gressy, Seine-et-Marne, kommun i departementet Seine-et-Marne,

Schweiz 

 Gressy, Vaud, ort,